Виктор Григорьевич Си́ндин — советский инженер-металлург.

Биография 
С 1934 года работал на ММК имени И. В. Сталина: наладчик смены, с 1940 года начальник стана «300-3», инженер, с 1951 года — заместитель начальника сортопрокатного цеха.

В 1956—1958 годах первый секретарь Сталинского райкома КПСС (Магнитогорск).

В последующем — главный прокатчик ГУМП (Главного управления металлургической промышленности) Минчермета.

Награды и премии  
 Сталинская премия второй степени (1948) — за разработку и осуществление схемы комплексной автоматизации прокатного стана, обеспечившей значительное повышение его производительности и снижение брака проката
 орден Трудового Красного Знамени (1952).
 медали

Источники 
 Фото http://magmetall.ru/pdf/1948-06-05_01.pdf

Инженеры-металлурги
Работники Магнитогорского металлургического комбината
Члены КПСС